Ленкоранский район () — административная единица на юге Азербайджана. Административный центр город Ленкорань.

Население 
По карте Кавказского края, составленной Генеральным штабом Отдельного Кавказского Корпуса в 1842 году, население Ленкоранского уезда, именовавшегося на то время (1840—1846) Талышинским, составляло 34 265 чел. (34 140 — магометяне, 125 — христиане).

Согласно сборнику сведений о Кавказе под редакцией Н. Зейдлица, на 1873 год население Ленкоранского уезда составляло 95 382 человек, из которых азербайджанцев (в источнике отмечаются как «татары» и шахсевены — 45 635 чел. (47 %), талыши — 42 999 чел. (45 %), русские — 6 516 чел. (6 %), армяне — 232 чел. (0,2 %). По посемейным спискам 1886 года общее количество талышей в Ленкоранcком уезде составляло 47 296 человек.

В дальнейших статистических материалах наблюдается странное явление: количество талышей убывает. По данным переписи 1897 года в уезде проживало 130 987 тыс. чел. По данным первой всеобщей переписи 1897 г. по признаку родного языка в Ленкоранском уезде: азербайджанцы (по источнику «татары») — 84 725 чел. (64,7 %), талыши — 34 991 чел. (26,7 %), русские — 9 728 чел. (7,4 %).

Согласно этнографу-кавказоведу Г. Ф. Чурсину существенное долевое сокращение талышского населения по переписи 1897 года по сравнению с данными 1886 года не может объясняться естественными демографическими процессами и являются следствием учёта талышей по признаку родного языка как азербайджанцев («кавказских татар»). После 1886 года талыши не выселялись и не вымирали. Г. Ф. Чурсин приходит к выводу, что значительная часть талышей, по признаку языка причислена к тюркам.

Изданный в 1914 году «Очерк сельского и лесного хозяйства Ленкоранского уезда» определяет количество талышей в уезде 77 066 человек, тюрок же всего 63 060 человек.

Согласно переписи населения 1939 года, в Ленкоранском районе Азербайджанской ССР азербайджанцы — 32,1 %, талыши составляли 53,5 %.

По данным переписи 1999 года, в Ленкоранском районе Азербайджана, азербайджанцы составляли — 86 % населения, талыши — 13,6 %.

Согласно исследованиям американских и западных ученых Ленкоранский район является крупнейшим по численности населения талышским районом. Общая численность населения составляет 200 344 человек, 90 % из которых являются этнически и лингвистически талышами. Он включает города Ленкорань и Лиман, а также шесть других городов и восемьдесят пять деревень. Это крупный центры торговли и культуры среди талышей.

По тем же данным, 30-40 % процентов населения города Ленкорани не является талышским.

Пятеро уроженцев Ленкоранского района являются Национальными героями Азербайджана.

По переписи 2009 года из 205726 жителей 151217 были Азербайджанцами, 54215 Талышами

История 
После присоединения Азербайджана к России в 1846 году был образован Ленкоранский уезд в составе Шемахинской губернии, с 1859 года в составе Бакинской губернии. После Октябрьской Революции в России на территории уезда в 1919 году была образована Муганская Советская Республика, включённая впоследствии в состав Азербайджанской Демократической Республики. 23 июля 1930 года в результате перехода на районное деление был образован Ленкоранский район.

Административное устройство 
В состав Ленкоранского района входят крупные поселки Вильван, Веравуль, Шахвасир, Синовли, Завод, Гунахир, Осакуджа, Хоравендж, Киров.

Экономика

Сельское хозяйство

Рисоводство 
Одна из древних традиционных посевных культур Ленкоранского района — рис. Государственная программа на 2004—2008 г. предусматривала увеличение в районе посевных площадей риса на 500 га. В Ленкоранском районе выращиваются известные сорта риса, такие как «Чилом», «Седри», «Анбарбу», а на зональной испытательной станции проводятся научные опыты по выведению новых сортов риса.

Рисоводство положительно влияет на развитие окружающей фауны, привлекает в регион птиц, являющихся объектом охоты, способствует размножению рыб, развитию животноводства.

Чаеводство 
Развитию чаеводства способствует влажный субтропический климат региона. Азербайджанский чай является победителем на мировых выставках и международных конкурсах.

В районе существует 992 га плантации чая. Эти плантации обрабатываются крестьянами. Обработкой чая в районе заняты 5 чаеобрабатывающих и одна чаерасфасовочная фабрика. Для орошения чайных плантаций было сооружено межгорное Ханбуланское водохранилище на 55 млн м³ воды, водоочистительные устройства, насосные станции и стационарно-оросительные сети.
В развитие чаеводства в районе вкладывают инвестиции компании «Азерсун-Холдинг» и «Бета». На предприятии «Лянкяран чай — 5» для создания образцовой чайной плантации было выделено 14 га. В 2019 году было произведено 3011,5 тонн чая.

Цитрусовое и субтропическое плодоводство 
В сельском хозяйстве Ленкорани цитрусовое и субтропическое плодоводство занимает особое место, и не случайно, что Ленкорань называют краем цитрусовых растений, таких как апельсины, мандарины, лимоны, кумкваты, помело и другие. В районе также растут кипарис, лавр, тунг, пальма, киви, эвкалипт и бамбуковые.

Овощеводство 
С 1964 года овощеводство играет важную роль в экономике района. В 1980 году производство овощей составило свыше 200 тыс. т. После распада СССР и прекращения экономических связей уровень производства овощей резко снизился. В сельском хозяйстве преобладают овощи, картофель, виноградники и зерно.

Животноводство 
Одной из ведущих сельских отраслей района является животноводство. Ранее в горных сёлах района развивалось только овцеводство. Выделены площади для летних и зимних пастбищ в 5000 гектаров в Билясуварском, Нефтчалинском и Лерикском районах. Учитывая развитие животноводства, Министерство экономического развития заключили договор с потенциальными кредиторами о строительстве в районе молокозавода по стерилизации молока в сутки с производительностью 60 тонн в сутки. На 1 января 2020 года в округе насчитывалось 53032 голов крупного рогатого скота, в том числе 24315 голов коров и верблюдов.

Рыболовство 
Рыболовство занимает важное место в экономике района. В районе действует 3 рыбных хозяйства и одно рыборазводное. По выделенному лимиту в рыбном хозяйстве Каспийского моря в основном ловят севрюгу, осётра, белугу; из чешуйчатых рыб — воблу, сазана, кутума, карап, жереха, черноспинку, щуку, сельдь и кефаль. В районе ведутся работы по размножению рыб в искусственных водоемах. В селах Гиркан, Зовля, Осакюджа в созданных рыбных хозяйствах были выпущены в водоемы рыбы-мальки.

Пчеловодство 
По подсчётам учёных в районе имеются кормовые базы для содержания 10 тыс. пчелиных семей. Для реализации проектов по восстановлению пчеловодства в районе Европейский союз выделил гранты на сумму 18 000 евро. В настоящее время в хозяйстве «Медоносная пчела», созданном в селении Хавзава, начаты работы по реализации этих проектов.

Промышленность 
В Ленкоранском районе зарегистрированы 56 промышленных предприятий, из которых 37 функционируют. 95,7 % промышленности района составляет пищевая промышленность. В 2003 году промышленными предприятиями района, а также физическими лицами было произведено продукции на 34,9 млрд манат.

Банки и финансовые учреждения 

В районе функционируют филиалы 11 банков: Национального банка, Международного банка Азербайджана, Амрах-банка, Рабитабанка, банка Стандарт, Ата-банка, Аксесс-банка (Банка микрокредитования), ЮниБанка, банка «Республика», ДемирБанка (Железнодорожный Банк Азербайджана), Техникабанка, NBC-банка и Агро-кредитного банка.

Частные предприятия 
В последние годы начали функционировать занимающиеся обработкой овощей фирмы «Чинар» и «Вита», «Ибрагим», «Дигах», организация «Чыраг», производящая томаты и бисквитную продукцию ОАО «Ленкорань молоко», тепличный комбинат «Джануб-Агро», фирма по производству пива «Ш-Мари», за счёт которых обеспечены работой дополнительно 600 человек. Начиная с 1995 года в Ленкоранском районе приватизированы 211 малых, средних и больших объектов бытового обслуживания. Начиная с 1998 года коммерческое объединение производства «Зёвг» объединило все эти объекты и образовало единый сектор бытового обслуживания.

По состоянию на 1 января 2020 года в районе зарегистрировано 59 отраслей промышленности. Три объекта являются иностранными учреждениями, 5 — корпорациями, 15 — крупными и средними предприятиями и 15 — небольшими, кроме того насчитывается 29 физических лиц, осуществляющих производственную деятельность без юридического лица.

Знаменитые уроженцы 
 Ази Агадович Асланов (1910—1945) — советский военачальник, гвардии генерал-майор, дважды Герой Советского Союза
 Аллахшукюр Пашазаде (1949) — Шейх аль-ислам и Хаджи
 Заур Рзаев — (1937—2010) — генерал-майор Национальной армии Азербайджана, азербайджанский военный деятель
 Паша Тахмазов — Национальный Герой Азербайджана
 Камран Мирзоев(1983) — врач-уролог
 Мамедсадыг Абдуллаев (1924—2006) —  анатом, гистолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Ленкоранского района Официальный сайт 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане